Александр Заикин:
 Заикин, Александр Васильевич (род. 1967) — российский кикбоксер.
 
 Заикин, Александр Евгеньевич (род. 1974) — российский футболист.
 Заикин, Александр Николаевич — российский шашист